Hover Kirke er navnet på to kirker i Danmark:

 Hover Kirke (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en kirke i Hover Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune – denne kirke indgår i Kulturkanonen.
 Hover Kirke (Vejle Kommune) – en kirke i Hover Sogn i Vejle Kommune